Nebra může znamenat:

 Nebra (Unstrut) – město v Sasku-Anhaltsku, asi 60 km západně od Lipska, které proslavil archeologický nález disku z Nebry (1999)
 Disk z Nebry – astronomický disk ze starší doby bronzové, nalezený roku 1999 u města Nebra
 Nebra (román) – kniha Thomase Thiemeyera z roku 2009
 Nebra (planetka) – planetka 69264 v hlavním pásu planetek
 José de Nebra (1702–1768) – španělský varhaník a hudební skladatel
 Možná verze jména Raneb